Яана Саволайнен (; 23 января 1964 года, Лаппеэнранта) — финская лыжница, призёрка Олимпийских игр, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира.

Карьера 
В Кубке мира Саволайнен дебютировала в 1984 году, в марте 1986 года одержала свою первую победу на этапе Кубка мира. Всего в личных гонках имеет на своём счету 2 победы на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Саволайнен в общем итоговом зачёте Кубка мира является 8-е место в сезоне 1985/86. 

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари завоевала бронзу в эстафетной гонке, кроме того заняла 28-е место в гонке на 20 км коньком.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле заняла 26-е место в гонке на 5 км классикой, 18-е место в гонке преследования, 28-е место в гонке на 30 км коньком и 4-е место в эстафете.

На чемпионате мира-1989 завоевала золотую медаль в эстафетной гонке.

Литература

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена